Эглайне () — топоним Латвии:
 Эглайне — населённый пункт в Эглайнской волости Аугшдаугавского края;
 Эглайне — населённый пункт в Морской волости Сигулдского края;
 Эглайне — приток Западной Двины;
 Эглайне — приток Илуксте;
 Эглайне — железнодорожная станция.